1. divisjon i fotboll 1965 var Norges högsta division i fotboll säsongen 1965 och löpte från 23 april till 10 oktober 1965. Serien spelades i 18 omgångar. De två lägst placerade lagen åkte ur. Vinst gav två poäng, oavgjort en.

Slutställning

S: Spelade matcher, V: Vinster, O: Oavgjort, F: Förluster, +: Gjorda mål, -: Insläppta mål

Externa länkar
rsssf.no – alla resultat 

1965
1965 i Norge
Fotbollssäsongen 1965